Poa kan syfta på följande:

 Poa, det latinska namnet för växtsläktet Gröen
 Poá, ort och kommun, São Paulo, Brasilien
 Poa (ort), ort i Burkina Faso